Эдмонд:
 Эдмонд (Канзас) — город в США.
 Эдмонд (Оклахома) — город в США.
 Эдмонд — фильм Стюарта Гордона (2005) по одноимённой пьесе Дэвида Мэмета (1982).
 Эдмонд, Джон (род. 1936) — исполнитель родезийских народных песен.